Batone, uno degli auriga di Anfirao;
 Batone, un commediografo greco antico, attivo nel III secolo a.C.;
 Batone I, che guidò i Desiziati nella grande rivolta illirica;
 Batone II, che guidò i  Breuci nella grande rivolta illirica;
 Batone di Dalmazia, capo tribale illirico;
 Batone di Sinope, storico e grammatico greco antico, di epoca ellenistica.